Sundgren ist der Familienname folgender Personen:
 Christoffer Sundgren (* 1989), schwedischer Curler
 Erik Sundgren (1900–1958), schwedischer Geistlicher, Missionar und Bischof
 Gary Sundgren (* 1967), schwedischer Fußballspieler
 Jan-Eric Sundgren (* 1951), schwedischer Physiker und Ingenieur
 Nils Petter Sundgren (1929–2019), schwedischer Journalist und Kulturkritiker